Okręty US Navy o nazwie USS  "Genesee":
Pierwszy  był parowcem biorącym udział w działaniach wojny secesyjnej. W służbie US Navy w latach 1862-1865.
Drugi  było holownikiem, który pod banderą US Navy służył w latach 1917-1942. Podniesiony z dna przez Japonię służył do zatopienia przez amerykańskie samoloty w 1944.
Trzeci  był zbiornikowcem typu Patapsco. Był w służbie US Navy w latach 1944-1949.

Genesee